C0 (tamanho de papel)

Outros
C0 — código IATA para a Centralwings
c0 — velocidade da luz no vazio
C00 — classificação internacional de doenças para o câncer de boca